Джефферис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1980) — американский баскетболист.
 Джефферис, Ричард (1848—1887) — английский писатель, эссеист.
  (род. 1993) — английский футболист.